

Sigle 
 Volontari del soccorso  – componente della Croce Rossa Italiana
 Vaccino diffondente Salvioli – un vaccino antitubercolare italiano
 Virtual Dedicated Server
 Virtual Disk Service
 Visual DialogScript  – tipo di linguaggio di scripting
 Volo da diporto e sportivo
 Variable Depth Sonar  – Sonar a profondità variabile

Codici 
 VDS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vadsø (Norvegia)